Die Liste der Bodendenkmale in Märkische Heide enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Märkische Heide und ihrer Ortsteile. Grundlage ist die Veröffentlichung der Landesdenkmalliste mit dem Stand vom 31. Dezember 2020. Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Märkische Heide aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
!Markische Heide
Markische Heide